Тапія-де-Касар'єго (ісп. Tapia de Casariego, галісійсько-астурійською Tapia) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Ріосеко-де-Тапія () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Леон.
 Вільянуева-де-Тапія Вільянуева-де-Тапія (ісп. Villanueva de Tapia) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Малага.
 Тапія (рум. Tapia) — село у повіті Тіміш в Румунії.

 Ісідоро де Тапія (1712—1778) — іспанський художник.
 Карлос Даніель Тапія (,  20 серпня 1962, Буенос-Айрес) — аргентинський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Нельсон Тапія ( 1966) — парагвайський футболіст.
 Рамон Тапія (1932—1984) — чилійський боксер, призер Олімпійських ігор.
 Ренато Тапія ( 1995) — перуанський футболіст.
 Хосе Тапія(1905—?) — кубинський футбольний тренер.

Багатозначні терміни